Штефанешти има више значења:

 Штефанешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Штефанешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Штефанешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Штефанешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Штефанешти (Мачука), насеље у округу Валча у Румунији
 Штефанешти (Штефанешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Штефанешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Штефанешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Штефанешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији